Тафреш:

 Тафреш — город на западе Ирана, в провинции Меркези.
 Тафреш — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.